USS Alexandria — кораблі ВМС США.

 USS Alexandria (1862) — колісний пароплав, захоплений Військово-морськими силами Союзу під час громадянської війни в США. Проданий у 1865 році.
 USS Alexandria (PF-18) — фрегат ВМС США типу «Такома». На службі протягом 1945-1947 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Alexandria (SSN-757) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1991 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни